Туполев може да се отнася за:

 Андрей Николаевич Туполев (1888-1972), руски авио-конструктор;
 Алексей Николаевич Туполев (1925–2001), руски авио-конструктор, син на Андрей Николаевич Туполев;
 КБ Туполев – руско авио-конструкторско бюро;